Název Blatenský potok má více vodních toků:

 Blatenský potok (přítok Černé) – levostranný přítok Černé v okrese Karlovy Vary a v Německu na jihozápadě Saska v zemském okrese Krušné hory
 Blatenský potok (přítok Chomutovky) – levostranný přítok Chomutovky v okrese Chomutov
 Blatenský potok (přítok Chrudimky) – pravostranný přítok Chrudimky v okrese Chrudim
 Blatenský potok (přítok Labe) – pravostranný přítok Labe v okrese Litoměřice